Танатар Йосип Ісаакович (1880—1961) — російський та український геолог.
 Танатар Севастян Мойсейович (1849—1917) — російський та український хімік.

Танатар — село, Район Байдібека, Туркестанська область

Танатар — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан